Enix puede hacer referencia a:
 Enix, municipio de la provincia de Almería, España;
 Enix (1975-2003), empresa productora de videojuegos.